Les Villas à Bordighera est le titre de deux tableaux de Claude Monet :
 Les Villas à Bordighera conservé à Chicago ;
 Les Villas à Bordighera conservé à Paris au musée d'Orsay.